CBA, magyar kiskereskedelmi üzletlánc
 .cba, tömörített fájlformátum
 NBA CBA, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság és a játékosok szakszervezete között létrehozott megegyezés